West 32nd — второй фильм Майкла Кана, режиссёра фильма «Мотель».

Сюжет 

Корейский подросток обвинён в убийстве. Амбициозный молодой адвокат из Нью-Йорка бесплатно берётся за дело мальчика.

Название 

West 32nd — Западная 32-ая улица Манхэттена. Эта улица, также известная как «Корейский путь», является сердцем Корейского квартала.

В ролях

Прокат и реакция зрителей 

Американская премьера фильма состоялась в апреле 2007 года на фестивале «Трайбека». Международная — в октябре того же года на 12-ом Пусанском международном кинофестивале. Тогда же состоялась премьера на Западном побережье США — на фестивале San Diego Asian Film Festival.

В ноябре 2007 года фильм вышел в прокат в кинотеатрах Южной Кореи.

В 2008 году «West 32nd» участвовал в гостевой программе Гётеборгского кинофестиваля и демонстрировался на нескольких североамериканских фестивалях и показах азиатских фильмов, таких как Toronto Reel Asian Film Festival, Vancouver Asian Film Festival, DisOrient Asian American Film Festival, San Francisco Asian International American Film Festival, Chicago Asian American Showcase.

В октябре 2009 года фильм был выпущен на DVD.

Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes — 61%.

Примечания

Ссылки 
 West 32nd Official Site .
 West 32nd  на MySpace.
 West 32nd  на сайте Пусанского международного кинофестиваля.
 West 32nd в отчёте с Пусанского международного кинофестиваля на сайте koreanfilm.org.uk.
 West 32nd  на фестивале «Трайбека» — рецензия на сайте ign.com.
 West 32nd на фестивале «Трайбека» — рецензия на сайте moviefone.com.
 West 32nd  — рецензия на сайте фестиваля Toronto Reel Asian Film Festival.
 West 32nd на фестивале San Diego Asian Film Festival — рецензия на сайте twitchfilm.com.
 West 32nd  — рецензия на сайте infini-tropolis.com.
 West 32nd  — рецензия на asiancinefest.blogspot.com.
 West 32nd  — рецензия в газете «Чосон ильбо».
 West 32nd  — рецензия в газете «The Korea Times».
 West 32nd — рецензия на сайте телеканала AMC.
 West 32nd  на сайте Rotten Tomatoes.
 West 32nd  на сайте IMDB.
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Республики Корея
Фильмы Республики Корея 2007 года